In 1931/32 werd het vijfde voetbalkampioenschap van Main-Hessen gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. 

Eintracht Frankfurt werd kampioen van de groep Main en 1. FSV Mainz van de groep Hessen. Beide clubs plaatsten zich net als de vicekampioenen FSV Frankfurt en Wormatia Worms voor de voor de Zuid-Duitse eindronde. Er was geen kampioenengroep meer zoals de vorige jaren, maar de clubs werden over twee geografische groepen verdeeld. Eintracht werd eerste en FSV tweede. FSV verloor de strijd om het derde ticket naar de eindronde om de landstitel van 1. FC Nürnberg. In de finale om de Zuid-Duitse titel won Eintracht van Bayern München. In de eindronde versloeg de club SV Hindenburg Allenstein met 0-6 en dan  Berliner Tennis Club Borussia en FC Gelsenkirchen-Schalke 04.

De finale om de titel was een herhaling van de Zuid-Duitse finale, alleen trok Bayern deze keer aan het langste eind. Voor Bayern was het de eerste titel en ook de enige vooroorlogse, de club zou pas eind jaren 1960 uitgroeien tot een topclub.

Bezirksliga

Main

Hessen

Kreisliga
Enkel resultaten uit de Kreisliga Rhein-Main zijn bewaard gebleven.

Rhein-Main

 Play-off

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Voetbalkampioenschap van Main-Hessen
Duits competitievoetbal 1931/32